Колумбус () латинізоване італійське прізвище Коломбо (Colombo). Коламбус англійська вимова прізвища.

Персоналії 

Відомі особи з таким прізвищем:
 Христофор Колумб, , 
 Варфоломій Колумб, іспанський мореплавець і космограф, брат Христофора Колумба
 Дієго Колумб, іспанський мореплавець, брат Христофора Колумба
 Дієго Колумб, іспанський мореплавець, адмірал і віце-король Нового світу, син Христофора Колумба
 Фернандо Колумб, іспанський мореплавець, син Христофора Колумба
 Скотт Коламбус, музикант рок-гурту Мановар
 Кріс Коламбус, американський режисер, сценарист та продюсер кіно

Топонім 

 Колумбус — столиця штату Огайо (США)
 Колумбус — місто на заході штату Джорджія (США)
 Колумбус — місто на півдні штату Індіана (США)

Техніка 
 «Колумбус» — один з модулів МКС

Організації 
 «Колумбус» — найперша в Україні (1991) ліга професійного боксу, організатор у Києві міжнародного чемпіонату з кікбоксингу, у 1991—1993 роках провідна організація професійного боксу та кікбоксінгу на території країн СНД, з 1993 — Національна ліга професійного боксу України
 «Колумбус» — створена Сергієм Пащенком одна з перших в Україні фірма (акціонерне товариство) з міжнародної торгівлі зброєю
 Авіакомпанія «Колумбус» — закрите акціонерне товариство

Див. також 
 Колумбо
 Коломбо
 Колон